IBL steht als Abkürzung für:

 Image-based Lighting in der Computergrafik, siehe High Dynamic Range Rendering
 Industriebetriebslehre
 Innerbetriebliche Leistungsverrechnung
 Institut für Baubetriebslehre, Universität Stuttgart

IBL